Death Walks Behind You — второй студийный альбом британской рок-группы Atomic Rooster, выпущенный лейблом B&C Records в сентябре 1970 года. Переиздан в 2004 и 2006 годах с добавлением бонус-треков.

Об альбоме 
Вскоре после выхода первого альбома Atomic Roooster Грэхэм и Палмер вышли из состава группы (Палмер ушёл в новосозданный коллектив Emerson, Lake & Palmer). Их место заняли поющий гитарист Джон Дю Канн (John Du Cann) и ударник Пол Хэммонд (Paul Hammond), с которыми Atomic Rooster записали свой второй и самый успешный альбом Death Walks Behind You.
Диск поднялся до #90 в Billboard 200, а вышедший из этого альбома сингл «Tomorrow Night» достиг #11 в Британии.

В оформлении обложки альбома использована картина «Навуходоносор» (Nebuchadnezzar) английского художника Уильяма Блейка, изображающая вавилонского царя Навуходоносора II, который, согласно библейскому преданию, страдал ликантропией, в образе животного.

Список композиций 
 Сторона А
 «Death Walks Behind You» (Канн, Крейн) 7:28
 «Vug» (Крейн) 4:57
 «Tomorrow Night» (Крейн) 3:56
 «7 Streets» (Канн) 6:40
 Сторона Б
 «Sleeping for Years» (Канн) 5:24
 «I Can’t Take No More» (Канн) 3:32
 «Nobody Else» (Крейн, Канн) 4:58
 «Gershatzer» (Крейн) 7:58

Бонус-треки при переиздании Castle Music (2004) 
 «Play the Game» (Cann) 4:42 — сторона B сингла «Tomorrow Night» 1971
 «The Devil’s Answer» (Cann) 3:59 — демоверсия с Карлом Палмером 1970
 «Tomorrow Night» (Crane) 5:28 — BBC Radio Session 1971
 «Shabooloo» aka «Before Tomorrow» (Crane, Cann) 6:05 — BBC Radio Session 1971
 «Death Walks Behind You» (Crane, Cann) 6:06 — BBC Radio Session 1971
 «Devil’s Answer» (Cann) 3:26 — сингл 1971

Бонус-треки при переиздании Akarma Records (2006) 
 «Tomorrow Night» 5:27 — BBC Radio Session 1971
 «Shabooloo» (Crane, Cann) 6:10 — BBC Radio Session 1971
 «Death Walks Behind You» (Crane, Cann) 6:04 — BBC Radio Session 1971
 «The Rock» (Crane) 4:32 — трек из альбома In Hearing of Atomic Rooster

Участники записи 
 Джон Дю Канн — электрогитары, вокал
 Винсент Крейн — Орган Хаммонда, кей-бас, бэк-вокал
 Пол Хэммонд — ударные, перкуссия

Примечания

Ссылки 
 The New Musical Express Book of Rock, 1975, Star Books, ISBN 0-352-30074-4
 Death Walks Behind You на discogs.com
 Death Walks Behind You на progarchives.com
 Death Walks Behind You на prog-sphere.com

Альбомы 1970 года
Хард-рок-альбомы
Альбомы психоделического рока
Альбомы Philips Records
Альбомы прогрессивного рока